Арчибальд, А́рчибалд () — фамилия. Известные носители:

  (1879—1957) — британский солдат, участник 2-й битвы при канале Самбра — Уаза (1918), кавалер Креста Виктории.
 Арчибальд, Адамс Джордж (1814—1892) — канадский политический деятель.
  (род. 1977) — британский футболист и тренер, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Данди Юнайтед» (2005).
  (род. 1959) — новозеландская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 1980 года.
  (род. 1978) — игрок в американский и канадский футбол, победитель Уорлд-боул в составе клуба «Амстердам Адмиралс» (2005), обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2008).
  (Роберт Флеминг Арчибальд; 1894—1966) — шотландский футболист, игрок клубов 1-го дивизиона Футбольной лиги Шотландии.
  (1910—1965) — канадский политик, член Палаты общин (1945—1949).
  (род. 1969) — канадский хоккеист, серебряный медалист Чемпионата мира (1991) и зимних Олимпийских игр (1992).
 Арчибальд, Джефф (род. 1952) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
  (род. 1961) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Миннесота Норт Старз», отец Джоша Арчибальда.
  (в замужестве — Ридделл; 1913—2002) — канадская фехтовальщица, участница летних Олимпийских игр 1932 года, дочь Эдварда Уильяма Арчибальда, сестра Нэнси Арчибальд.
  (1934—2014) — юрист, Королевский атторней британских Виргинских Островов (1964—1965).
  (1914—1998) — американский боксёр, чемпион мира в полулёгком весе (1939—1940).
  (1898—1975) — британский политик, капитан Гвардии йоменов (1951).
 Арчибальд, Джордж Уильям (род. 1946) — канадский орнитолог.
 Арчибальд, Джош (род. 1992) — американский хоккеист, обладатель Куба Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» (2017), сын Джима Арчибальда.
  (ур. Джон Фелтем Арчибальд; 1856—1919) — канадский журналист и меценат, создатель журнала The Bulletin и премии своего имени за портретную живопись.
  (1935—2016) — британский специалист по нумизматике, обладатель медали Сэнфорда Солтуса Британского нумизматического общества (1980) и медали Королевского нумизматического общества (2011).
 Арчибальд, Нейт (род. 1948) — американский профессиональный баскетболист.
  (1911—1996) — канадская фехтовальщица, участница летних Олимпийских игр 1936 года, дочь Эдварда Уильяма Арчибальда, сестра Джоан Арчибальд.
 Арчибальд, Роберт (1980—2020) — шотландский баскетболист.
 Арчибальд, Санди (1897—1946) — шотландский футболист и тренер.
  (1837—1914) — канадский политик, член Палаты общин (1872—1878).
 Арчибальд, Стив (род. 1956) — шотландский футболист.
  (1777—1846) — юрист и политик Новой Шотландии, председатель Верховного суда Острова Принца Эдуарда (1824—1828), спикер Палаты собрания Новой Шотландии (1824—1840), генеральный прокурор Новой Шотландии (1830—1841).
 Арчибальд, Тимоти (род. 1967) — американский портретный фотограф.
  (1813—1890) — канадский предприниматель и политик, член Сената Канады (с 1867).
  (1850—1926) — австралийский политик, член Палаты представителей от Хиндмарша (1910—1919), министр внутренних дел (1914—1915) и торговли (1916—1917).
 Арчибальд, Уоррен (род. 1949) — тринидадский футболист, нападающий.
 Арчибальд, Эдвард (1884—1965) — канадский легкоатлет.
  (1872—1945) — канадский хирург, почётный член Королевской коллегии хирургов Англии (с 1927), президент Американской хирургической ассоциации (1935).
 Арчибальд, Эдит (1854—1936) — канадская суфражистка и писательница, руководившая Союзом христианских трезвенниц (WCTU), Национальным советом женщин Канады и Местным советом женщин Галифакса.

См. также 
 
 Арчибалд

Примечания